Maria Teresa de França (1667-1672) : terceira filha de Luís XIV de França ;
Maria Teresa Carlota de França (1778-1851) : filha mais velha de Luís XVI de França.

Ver também 
 Maria Teresa de Bourbon (desambiguação)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos